Prince of Wales Range ist der Name folgender Gebirgszüge:

 Prince of Wales Range (British Columbia) in British Columbia, Kanada, siehe Vancouver Island Ranges
 Prince of Wales Range (Tasmanien) in Tasmanien, Australien